Парк:

 Парк — озеленённая территория, предназначенная для отдыха.
 Парк культуры и отдыха — культурно-просветительское учреждение на базе парка.
 Национальный парк — вид особо охраняемых природных территорий.

В технике 
 Парк — совокупность единиц подвижной техники, также место их хранения и обслуживания, депо (машинный парк, автопарк, автобусный, трамвайный и троллейбусный парки, таксопарк и т. д.); передвижной склад, снабжающий армию техническими материалами и боевыми припасами (артиллерийский, инженерный, воздухоплавательный парки).
 Парк — агломерация организаций с общей инфраструктурой (промышленный парк, технопарк, логистический парк, научно-технологический парк, инновационный парк, бизнес-парк, биотехнопарк, образовательный парк и т. д).
 Парк путей — группа железнодорожных станционных путей, специализированная по назначению.
 Понтонный парк — комплекс армейского имущества для быстрого устройства паромных и мостовых переправ.

В культуре 
 «Парк» — балет Анжелена Прельжокажа на музыку В. А. Моцарта (Парижская опера, 1994).
 «» — картина Жан-Оноре Фрагонара (ок. 1760—1763, Собрание Уоллеса).
 «» — пастель Берты Моризо (ок. 1874).
 «Парк» — кинотеатр в Харькове.

Фильмы 
 «Парк» — производственная драма Расима Оджагова (СССР, 1983).
 «Парк» () — комедия Курта Фолькера (США, 2006).

Фамилия 
 Парк, Александра (род. 1989) — австралийская актриса.
 Парк, Брэд (род. 1948) — канадский хоккеист, входит в список 100 величайших игроков НХЛ.
 
 Парк, Джефф (род. 1982) — американский футболист, защитник.
 
 Парк, Джун (род. 1955) — южнокорейский экономист.
 Парк, Кевин (род. 1964) — канадский кёрлингист.
 Парк, Майкл (1966—2005) — британский раллийный штурман.
 Парк, Меган (род. 1986) — канадская актриса.
 Парк, Мунго (1771—1806) — шотландский путешественник, исследователь Африки и ботаник-систематик.
 Парк, Николас Вулстэн (род. 1958) — британский мультипликатор.
 Парк, Норман (род. 1986) — североирландский боец ММА.
 Парк, Рег (1928—2007) — британский культурист, актёр и бизнесмен.
 
 Парк, Ронан (род. 1998) — британский поп-певец.
 Парк, Рут (1917—2010) — австралийская писательница.
 Парк, Рэй (род. 1974) — шотландский актёр, каскадёр, мастер боевых искусств.
 Парк, Эттьенн (род. 1983) — американская актриса.

Топоним 
 
  — река в Северной Дакоте, США.

См. также 
 Аквапарк — развлекательный комплекс с бассейнами и водными аттракционами.
 Скейт-парк, сноуборд-парк — сооружения для катания и выполнения трюков на скейтборде (сноуборде, лыжах).
 Паркран () — еженедельный любительский забег.
 Парк миниатюр — вид музея под открытым небом.
 Парк Горького (значения)
 Парк культуры (значения)
 Парк юрского периода (значения)
 Саут-Парк (значения)
 Сентрал-парк (значения)
 Центральный парк (значения)
 Южный парк (значения)
 Linkin Park — американская рок-группа.